Radkova ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Radkova (* 1972), bulgarische Sängerin
 Ludmila Radkova (* 1968), bulgarische Sängerin